Ауэрсвальд (нем. Auerswald) — немецкая фамилия.

 Ауэрсвальд, Альфред фон (Alfred von Auerswald; 1797—1870) — прусский офицер, политик.
 
 Ауэрсвальд, Ингрид — немецкая (ГДР) олимпийская чемпионка московской олимпиады (1980) по лёгкой атлетике.
 Ауэрсвальд, Рудольф фон (Rudolf von Auerswald; 1795—1866) — прусский политик.
 Ауэрсвальд, Хайнц (1908—1970) — офицер СС и юрист, экономический администратор Варшавского гетто.

Примечания